Dynamic Kernel Module Support, in informatica, uno strumento per la creazione di moduli per il kernel Linux fuori dall'albero dei sorgenti
DKMS Americas, una organizzazione non-profit che recluta donatori di midollo osseo per pazienti malati di leucemia